Жибуртович — русская фамилия.

Известные носители 
 Жибуртович, Лев Николаевич (род. 1927) — советский хоккеист и тренер.
 Жибуртович, Ольга Львовна (род. 1955) — архитектор, лауреат Государственной премии РФ (1996).
 Жибуртович, Павел Николаевич (1925—2006) — советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР (1953).
 Жибуртович, Юрий Николаевич (1921—1950) — советский хоккеист.